

Étymologie 

Selon le linguiste Albert Dauzat, on trouve un toponyme Barraut dans les Pyrénées-Atlantiques à Barraute où il est attesté en 1385 sous la forme Berraute et pourrait venir du bas latin beria = plaine, et alta = haute.

Patronyme 

 André Barrault (1909-1972), religieux et historien français ;
 Émile Barrault (1799-1869), homme politique et saint-simonien ;
 Aymeric Jaubert de Barrault (15?-1613), maire de Bordeaux ;
 Jean Jaubert de Barrault (1584-1643), son fils, archevêque français ;
 Jean-Louis Barrault (1910-1994), metteur en scène et acteur français ;
 Jean-Louis Barrault (1938-), designer français ;
 Jean-Michel Barrault (1927-), écrivain français ;
 Marie-Christine Barrault (1944-), actrice française ;
 Olivier Barrault (-), trésorier du roi, maire d’Angers et trésorier en la Chambre des comptes de Bretagne ;
 Véronique Barrault (1958-2022), actrice française.

Toponyme 

 Château de Barrault, château situé à Cursan, en Gironde ;
 Logis Barrault, hôtel particulier français d’Angers ;
 Barrault, ancien hameau de la commune de Saint-Martin-sur-Oreuse, devenu, à la faveur d'une association de commune en 1972, hameau de la commune de Thorigny-sur-Oreuse dans le département de l'Yonne ;
 Rue et passage Barrault à Paris, dans le quartier de la Butte-aux-Cailles du 13 arrondissement.

Notes et références